

Geografia

Austria 
 Sankt Anton am Arlberg – gmina w kraju związkowym Tyrol, w powiecie Landeck
 Sankt Anton an der Jeßnitz – gmina w kraju związkowym Dolna Austria, w powiecie Scheibbs
 Sankt Anton im Montafon – gmina w kraju związkowym Vorarlberg, w powiecie Bludenz

Zobacz też 
 St. Anton
 Święty Antoni